Carnot hace referencia a varios artículos:

Personas
 Lazare Carnot (1753-1823), político y matemático francés;
 Lazare Hippolyte Carnot (1801-1888), político de Francia;
 Marie François Sadi Carnot (1837-1894), presidente de la Tercera República de Francia de 1887 a 1894;
 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832), físico iniciador de la teoría de la termodinámica;

Física
 Ciclo de Carnot
 Máquina de Carnot
 Teorema de Carnot

Lugares
 Carnot-Moon, lugar designado por el censo en EE.UU., condado de Allegheny